The Boys in the Band (pel·lícula de 1970)
 The Boys in the Band (pel·lícula de 2020)